Guillaume de Poitiers peut faire référence à :

Membres de la maison de Poitiers-Aquitaine
 Seigneurs
Comtes de Poitiers et ducs d’Aquitaine de la dynastie Ramnulfides, ils sont aussi appelés Guillaume d’Aquitaine. Tous portent un double numéro d’ordre : le premier pour le comté de Poitiers , le second pour le duché d’Aquitaine :
 Guillaume I de Poitiers Tête d’étoupe (910-963) ;
 Guillaume II de Poitiers Fierebrace (935-995) ;
 Guillaume III de Poitiers le Grand (969-1030) ;
 Guillaume IV de Poitiers le Gros (mort en 1038) ;
 Guillaume V de Poitiers Aigret (mort en 1058) ;
 Guillaume VI de Poitiers (né dans les années 1020 et mort en 1086) ;
 Guillaume VII de Poitiers le Jeune ou le Troubadour (1071-1127) ;
 Guillaume VIII de Poitiers le Paladin ou le Toulousain (1099-1137), père d’Aliénor d'Aquitaine ;

 Hommes d'Église
 Guillaume de Poitiers (?-1577), évêque de Saint-Omer.

 Autre
 Guillaume de Poitiers, chroniqueur normand du .

Membres de la maison de Poitiers-Valentinois
 Guillaume  de Poitiers(-Valentinois) († ap. 1187),  comte de Valentinois.
 Guillaume II de Poitiers(-Valentinois) (1202-1227), fils du comte Aymar II.
 Guillaume de Poitiers(-Valentinois) (1309-1374), duc-évêque de Langres (1345-1374), fils du comte Aymar V.
 Guillaume († 1461), dit le Bâtard de Poitiers ou le Bâtard de Langres, fils illégitime du précédent, légitimé par le roi Charles V (1373), sénéchal de Valentinois.
 Guillaume III de Poitiers(-Valentinois, tige des seigneurs de Saint-Vallier) (), chevalier, baron de Vadans, seigneur d'Outre.